Террі () — англомовне чоловіче та жіноче особове ім'я, що безпосередньо походить від французького імені Тьєррі (, яке пов'язане з германським іменем Теодорік (Theodoric). Віно також може використовуватись як зменшувальна форма для особових імен Тереза, Терентій ( від ) або Єлевферій ().

Відомі носії імені

Б 
 Террі Бальзамо (;  1972) — американський гітарист.
 Террі Біссон (;  1942) — американський письменник у жанрах наукової фантастики та фентезі.
 Террі Бранстед (;  1946) — американський політик і дипломат.
 Террі Брендс (;  1968) — американський борець вільного стилю, дворазовий чемпіон світу (1993, 1995), олімпійський медаліст (2000).
 Террі Бутчер (;  1958) — англійський футболіст, захисник.

В 
 Террі Венейблз (;  1943) — англійський футболіст, півзахисник.
 Террі Вейн Віртс (;  1967) — астронавт НАСА.
 Террі Велч (; 1939—1988) — американський інформатик.
 Террі Виноград (;  1946) — американський науковець, дослідник штучного інтелекту.
 Террі Вон (;  1973) — футбольний арбітр США, арбітр ФІФА з 2004 по 2016 рік.

Г 
 Террі Гарпер (;  1940) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Террі Гарт (;  1946) — астронавт НАСА.
 Террі Голландс (;  1979, Дартфорд, Кент, Англія) — британський ломус
 Террі Голледей (;  1955) — колишня професійна американська тенісистка.
 Террі Гілліам (;  1940) — британський режисер американського походження.
 Террі Голлінґер (;  1971) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Террі Грей (; 1938—2020) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Террі Гріффітс (;  1947) — валлійський колишній професіональний гравець у снукер.

Д 
 Террі Джекс (;  1944) — канадський поп-музикант; автор-виконавець і продюсер.
 Террі Джонс (; 1942—2020) — британський комедійний актор, режисер, сценарист.
 Террі Джонс (;  1951) — американський проповідник, пастор, відомий своїми виступами проти ісламу.
 Террі Джонсон (;  1958) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

І 
 Террі Іглтон (;  1943) — британський літературознавець і філософ неомарксистського спрямування.
 Террі Ірвін (, у дівоцтві — Рейнс, ;  1964) — австралійська натуралістка та письменниця американського походження.

Й 
 Террі Йорат (;  1950) — валлійський футболіст.

К 
 Террі Калльє (; 1945—2012) — американський співак, автор пісень та гітарист.
 Террі Каміллері (;  1974) — мальтійський професіональний рефері зі снукеру.
 Террі Каммінгс (;  1961) — американський професіональний баскетболіст.
 Террі Каркнер (;  1966) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Террі Кларк (, уроджена — Террі Лін Созон, ;  1968) — канадська кантрі-співачка, авторка пісень та авторка-виконавиця.
 Террі Кленсі (;  1943) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Террі Конрой (, уроджений — Джеральд Ентоні Френсіс Конрой, ;  1946) — ірландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Террі Крюс (;  1968) — американський актор, колишній професійний гравець в американський футбол.
 Террі Купер (;  1944) — англійський футболіст, захисник.

М 
 Террі Макдермот (;  1951) — колишній англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Террі МакДермотт (;  1940) — американський ковзаняр, олімпійський чемпіон (1964), срібний призер Олімпіади 1968.
 Террі Мак-Оліфф (;  1957) — американський бізнесмен і політик.
 Террі Мартін (;  1955) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Террі Медвін (;  1932) — колишній валлійський футболіст, захисник.
 Террі Міллс (;  1967) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції важкого форварда.
 Террі Мур (;  1958) — канадський футболіст, що грав на позиції захисника.

Н 
 Террі Ніл (;  1942) — північноірландський футболіст, що грав на позиції захисника.

О 
 Террі О'Квінн (;  1952) — американський актор.
 Террі О'Райлі (;  1951) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

П 
 Террі Пейн (;  1939) — англійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Террі Пратчетт (; 1948—2015) — британський письменник.

Р 
 Террі Райлі (;  1935) — американський композитор і музикант, один із засновників мінімалізму.
 Террі Річардсон (;  1975) — американський фотограф.
 Террі Розір (;  1994) — американський професійний баскетболіст.

С 
 Террі Савчук (; 1929—1970) — канадський хокеїст українського походження.
 Террі Сенфорд (; 1917—1998) — американський політик і педагог.

Т 
 Террі Томас (;  1997) — ямайський легкоатлет, який спеціалізується в спринтерських дисциплінах

Ф 
 Террі Фаррелл (;  1963) — американська акторка і модель.
 Террі Фелан (;  1967) — ірландський футболіст, захисник.
 Террі Фелпс (;  1966) — колишня професійна американська тенісистка.
 Террі Фенвік (;  1959) — англійський футболіст, захисник.
 Террі Фленаган (;  1989) — британський боксер-професіонал.
 Террі Фокс (; 1958—1981 — канадський громадський діяч, атлет.

Ш 
 Террі Шайво (; 1963—2005) — американка, тяжка хвороба якої викликала у США гучний судовий та політичний конфлікт з питання евтаназії.

Див. також 
 Террі (прізвище)

Примітки 

Англійські імена